Quitman County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Quitman County, Georgia
 Quitman County, Mississippi